Сиве́ () — блюдо окситанской кухни, разновидность рагу, содержащего обычно местную разновидность лука. Обычно в сиве добавляют красное вино, а соус содержит кровь животных (хотя исторически это не всегда было так): кролика, кабана, омара, петуха или даже фазана.

Неизвестно, происходит ли название из окситанского или французского языка. Происходит от  (диалектное название лука) и означает буквально «блюдо, приготовленное из лука или порея».

В Средние века сиве редко содержало зайчатину. Кровь в подливке также появилась довольно поздно, что отчасти было связано с трудностью её замешивания в состав. Бульон, получающийся в результате этого смешения, стал в наши дни причиной успеха сиве как блюда, рецепт которого устоялся лишь в начале XX века.

Примечания

Литература 
 Patrick Rambourg, Le civet de lièvre. Un gibier, une histoire, un plat mythique, Paris, Jean-Paul Rocher Éditeur, 2003. 

Мясные блюда
Овощные блюда Франции
Французская кухня
Блюда из крови
Блюда по алфавиту